Sezon 2009–10 Super liga Srbije (znany także pod komercyjną nazwą  Jelen SuperLiga) jest czwartym sezonem w historii rozgrywek tej ligi. Rozpoczął się 15 sierpnia 2009 a zakończenie przewidziano w maju  2010. W rozgrywkach po raz pierwszy bierze szesnaście zespołów a  jest obrońcą tytułu mistrzowskiego.

Zmiany w stosunku do poprzedniego sezonu

Zmiany strukturalne 
W stosunku do poprzedniego sezonu liczba drużyn została zwiększona z 12 do 16. Oprócz tego, zmieniono system rozgrywek i dzięki zwiększeniu liczby uczestników każda drużyna rozgrywa z drugą dwumecz. W ten sposób zmniejszyła się liczba rozgrywanych meczów przez każdy zespół z 33 do 30.

Zmiany zespołów 
W związku z reformą z ligi w poprzednim sezonie spadła tylko ostatnia drużyna . Jej miejsce zajęło pięć pierwszych drużny z Prva liga Srbija a mianowicie: , , , , .

Stadiony

Tabela

Wyniki

Najlepsi strzelcy

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Serbii
2009 w piłce nożnej
2010 w piłce nożnej
2009 w Serbii
2010 w Serbii